Tattooed Girls ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Produktionsstudios James Denn Productions. Seit 2015 wurden drei Teile der Serie gedreht. Die Filmreihe ist den Genre Alt porn, Gothic und Tattoo zuzuordnen. Sie enthält Szenen mit Darstellerinnen, die stark tätowiert sind.

Darsteller 
 Tattooed Girls 1 (2015): James Deen, Skin Diamond, Dollie Darko, Lolly Ink, Dolly, Sharon, Chelsea Dagger
 Tattooed Girls 2 (2018): James Deen, Tana Lea, Luna Lovely, Kelsi Lynn, Aria Rae
 Tattooed Girls 3 (2018): Ivy Lebelle, James Deen, Karma Rx, Sophia Grace, Tana Lea

Auszeichnungen 
 2020: XBIZ Award – Amateur Release of the Year für Folge 3

Siehe auch 
 Inked Angels
 Cum On My Tattoo

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film